«Золотой ключик» — балет М. С. Вайнберга в 3 актах (9 картинах) по сказке «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. Н. Толстого. Балет был впервые поставлен 10 июня 1962 года на сцене Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. Автор либретто А. Я. Гаямов; балетмейстер Н. Г. Гришина, художники Е. К. Коваленко и В. Ф. Кривошеина, дирижёр В. А. Эдельман. В первой постановке партию Буратино исполнила Е. Н. Баршева, Папы Карло — А. А. Клейн, Карабаса Барабаса — И. В. Курилов, Лисы — М. З. Агатова, Кота — В. В. Чигирёв, Пьеро — А. А. Николаев, Мальвины — М. Е. Редина, Крысы Шушеры — Э. В. Кузнецова. 27 апреля 1974 года в Оперной студии Ленинградской консерватории состоялась премьера второй постановки балета (балетмейстер М. Ж. Тлеубаев).

Постановка Минтая Тлеубаева 
В 1973 году в Оперной студии Ленинградской консерватории, в связи с недостатком детских спектаклей, было решено поставить балет «Золотой ключик» М. С. Вайнберга. Балетмейстером был назначен М. Ж. Тлеубаев, недавно закончивший консерваторию. Либретто было адаптировано для этой постановки И. Д. Гликманом и М. Ж. Тлеубаевым. По сравнению с первоначальным либретто, оно стало компактнее и лишилось некоторых побочных сюжетных линий и персонажей. Сценографией и оформлением балета занималась Т. Г. Бруни. Премьера балета состоялась 27 апреля 1974 года.

В постановке Тлеубаева балет состоит из двух действий. Имеются такие картины как итальянская улочка, площадь, театр Карабаса, мастерская Карло, дворик. В прологе появляются Карабаса и его слуга Дуремар, которые крадут золотой ключик, охраняемых Солдатом. Для этих отрицательных персонажей характерны гротесковые движения, повторяющиеся на протяжении всего балета. Например, Дуремара присутствуют острые одновременные движения ноги и руки. Карабас же широко размахивает руками.

Первое действие начинается кукольного театра Карабаса, где куклы-марионетки танцуют под руководством хозяина. Затем следует классический танец Мальвины и Пьеро. Далее перед зрителями предстаёт папа Карло с кукольным Буратино. Дуремар и Карабас издеваются над стариком и разрывают куклу на части. Папа Карло решает восстановить куклу из бревна, и в процессе вытёсывания она неожиданно оживает: из бревна слышится визг. В этот момент артист обращается к юным зрителям: не они ли визжали? После этого из бревна «вылупляется» Буратино. Его движения поначалу «деревянные», и папа Карло учит его ходить. После этого Буратино танцует небольшую вариацию, а затем следует классический танец Буратино и Сверчка. В конце первого действия Буратино убегает из дома.

Во втором действии Буратино оказывается в театре Карабаса и знакомится с его актёрами. Он призывает их к побегу, но Карабас хватает и связывает Буратино. В следующей сцене папа Карло отправляется на поиски Буратино, а Дуремар ему мешает. В кукольном театре Карабас засыпает после обеда, Пьеро освобождает Буратино и они крадут золотой ключик. Кульминацией является борьба Буратино и Карабаса, показанная в виде танца, где Буратино побеждает. В конце Буратино с друзьями возвращается к папе Карло.

Особенностью постановки Тлеубаева является то, что в ней на первом плане оказывается не танец, а актёрская игра и пантомима. Таким образом балетмейстер хотел сделать спектакль более понятным для детей.

В Оперной студии Ленинградской консерватории балет шёл на протяжении длительного времени. В 1992 году он был вновь поставлен Тлеубаевым в Москве на сцене театров «Русский камерный балет „Москва“» и «Классический балет XXI век». Постановки балета «Золотой ключик» шли до 2012 года.

Примечания 

Балеты 1962 года
Балет театра имени Станиславского и Немировича-Данченко
Балеты Моисея Вайнберга
Балеты по литературным сказкам
Балеты СССР
Появились в 1962 году в СССР
Буратино